En la mitología griega, Rexénor (Ῥηξήνωρ: Rhēxēnōr) es el nombre de varios personajes.

Rexénor: el hijo de Nausítoo y hermano de Alcínoo mencionado en la Odisea de Homero. Herido por la flecha de Apolo, murió joven y dejando una única heredera: Arete. Ésta se casó posteriormente con su tío Alcínoo, y junto a él reinaba en Esqueria, ciudad de los feacios, cuando arribó a ella Odiseo luego de que Poseidón le hiciera naufragar la balsa.

Rexénor: según la Biblioteca mitológica, el nombre del padre de Calcíope, segunda esposa del rey ateniense Egeo.

Rexénor: en Las metamorfosis de Ovidio, uno de los soldados de Diomedes convertidos en ave por Afrodita, tras su regreso de Troya.

Referencias

Enlaces externos 

 Odisea: VII: texto español en Wikisource; véanse los vv. 48 - 77: Sobre Rexénor, hijo de Nausítoo.
 Texto griego en Wikisource.